

Toponymes 

 Wamba, commune du nord de l'Espagne, dans la province de Valladolid ;
 Wamba, collectivité administrative du territoire de Bagata dans le district du Kwilu, province du Bandundu, au Congo-Kinshasa ;
 Wamba, territoire de la province Orientale au Congo-Kinshasa ;
 Wamba, une localité de la province du Haut-Uele en République Démocratique du Congo ;
 , une  du comté de Bowie au Texas (États-Unis) ;
 Wamba, une zone de gouvernement local au Nigeria.

Hydronymes 
Wamba est un nom de cours d'eau notamment porté par : 
 Wamba (Uamba en portugais), rivière du Bandundu au Congo-Kinshasa et de la province de Lunda-Nord en Angola, et affluent du Kwango ;
 Wamba, rivière du Haut-Uele au Congo-Kinshasa, et affluent de la Nepoko ;
 Wamba (Uamba en portugais), rivière de la province de Malanje en Angola, et affluent du Kambu (Cambo en portugais) ;
 Wamba (Uamba en portugais), rivière de la province de Uíge en Angola, et affluent de la Kwale (Cuale en portugais) ;
 Wamba (Uamba en portugais), rivière de la province de Uíge en Angola, et affluent de la Lunga.

Patronymes 

 Wamba, roi wisigoth d'Hispanie au  ;
 Anaclet Wamba (1960-), champion de boxe français ;
 Ernest Wamba dia Wamba (1942-), homme politique kino-congolais ;
 Philippe Wamba (1971-2002), journaliste et écrivain afro-américain.

Fiction 
 Wamba, personnage du film Ivanhoé.

Musique 
 Wamba, première des Deux pièces pour clavecin, composition de Maurice Ohana (1982).

Internet 
 , un réseau social mondial.

Faune 
 Wamba, un genre d'araignée de la famille Theridiidae.